Derocalymma är ett släkte av kackerlackor. Derocalymma ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Derocalymma